Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Claro Open Colombia 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Ivo Karlović, jenž odešel poražen z finále.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený Australan Bernard Tomic, který ve finále zdolal turnajovou dvojku Iva Karloviće ve třech sadách , když o vítězi rozhodl až závěrečný tiebreak v poměru míčů 7:4. Na okruhu ATP Tour si tak připsal třetí singlový titul a první v probíhající sezóně. Naposledy předtím triumfoval na lednovém Apia International Sydney 2013, z něhož odešel v roce 2014 jako poražený finalista.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Ivo Karlović (finále)
  Vasek Pospisil (čtvrtfinále)
  Radek Štěpánek (semifinále)
  Alejandro Falla (2. kolo)
  Alejandro González (čtvrtfinále)
  Matthew Ebden (1. kolo, skreč)
  Víctor Estrella Burgos (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Claro Open Colombia
ATP World Tour 2014